ФК «Ферст Вієнна» в сезоні 1936—1937 — 43-й сезон австрійського футбольного клубу «Ферст Вієнна».

Склад і статистика

Чемпіонат Австрії

Турнірна таблиця

Кубок Австрії

Кубок Мітропи

Товариські матчі

Посилання 
 
 
 
 

1936–1937
Фірст Вієнна